Gira oblica, vrsta ribe
Obljak (Mali Brijun), otočić u Hrvatskoj
Obljak (Korčula), otočić u Hrvatskoj
Obljak (Molat), otočić u Hrvatskoj